Pryslip může být:

 Pryslip (Boržava) – průsmyk v polonině Boržava v Zakarpatské oblasti
 Pryslip (Krásná polonina) – horské sedlo mezi hřebeny Horhany a Krásná polonina v Zakarpatské oblasti
 Pryslip (řeka) – řeka  v Zakarpatské oblasti